Девня () — община в Болгарии. Входит в состав Варненской области. Население составляет 10 292 человека (на 15 мая 2008 года). Площадь территории общины — 100,98 км²

Кмет (мэр) общины — Атанас Димитров Кузев по результатам выборов в правление общины 2007 года.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 город Девня
 село Кипра
 село Падина

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины 

Общины Варненской области